Хекс (от  — шесть, заимствовано через ):
 шестиугольная клетка игрового поля — например, в играх «Heroes of Might and Magic» (поле битвы) или «Цивилизация»;
 данные, представленные в шестнадцатеричной () системе.

См. также 
 hex
 Гекс — настольная игра